Die Communauté de communes de La Châtre et Sainte-Sévère ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Indre in der Region Centre-Val de Loire. Der Gemeindeverband wurde am 26. Dezember 2001 gegründet und besteht aus 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort La Châtre.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Chatre et Sainte Severe
Gegründet 2001